Сангвор — таджикский топоним:

 Сангвор — район в Таджикистане.
 Сангвор – село в Таджикистане.
 Сангвор — название джамоата Заршуён до 2021 года.